Henry Michelot (), hydrographe, cartographe et navigateur français ;
Jeanne-Marie-Nicole Michelot (1817-1914), fouriériste ;
 Pierre Marie Nicolas Michelot (1786-1856), acteur français, sociétaire de la Comédie-Française ;
 Roger Michelot (1912-1993), boxeur français ;
 Pierre Michelot (1928-2005), contrebassiste et compositeur français ;
 Vincent Michelot (1961- ), historien français.